2012 — две ты́сячи двена́дцать — может означать:
 2012 (число) — натуральное число между 2011 и 2013.
 2012 год — високосный год григорианского календаря.
 2012 год в литературе
 2012 (фильм)
 2012 год в кино
 2012 год в театре
 2012 год в музыке
 2012 год в науке
 2012 (миф)

См. также 
 «20.12» — альбом группы «Алиса».